Vlado Kotnik, slovenski antropolog, sociolog in psiholog, * 17. februar 1975, Celje.

Glej tudi 
 seznam slovenskih antropologov
 seznam slovenskih sociologov
 seznam slovenskih psihologov

Zunanje povezave 
 Njegova osebna spletna stran

Kotnik, Vlado
Kotnik, Vlado
Kotnik, Vlado
Kotnik, Vlado
Kotnik, Vlado
Kotnik, Vlado